

Підгор'є — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Підгор'є — присілок, Нікольський район, Вологодська область